Schuller est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Didier Schuller (né en 1947), homme politique français ;
  (né en 1955), musicien de jazz américain ;
 Gunther Schuller (1925-2015), compositeur, corniste et chef d'orchestre américain ;
 Hans Schüller, coureur automobile allemand ;
 Heidi Schüller (1950-), athlète allemande, première femme à prononcer le serment olympique d'été (1972) ;
 , physicien expérimental américain ;
 Lea Schüller (née en 1997), footballeuse allemande ;
 Michelle Schuller (née en 1947), écrivain française, lauréate du Prix des libraires en 1991 ;
 Sébastien Schuller, chanteur français.

Toponyme 

 Schuller, nom en luxembourgeois de Schouweiler, section de la commune luxembourgeoise de Dippach
 Schüller, village allemand en Rhénanie-Palatinat

Patronyme germanique